I predoni del Sahara, romanzo d'avventura scritto da Emilio Salgari.
I predoni del Sahara (1965), film diretto da Guido Malatesta.